Ранчо лос Серонес има више значења:

 Ранчо лос Серонес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Серонес (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику